ФК Арарат може да се односи на:
 ФК Арарат Јереван
 ФК Арарат-Јерменија
 ФК Арарат Москва
 ФК Арарат Талин
 ФК Арарат Техеран